O Monte Mussy (Mont Mussy) é uma pequena elevação da comuna francesa de Divonne-les-Bains em Ain, na França.

Encontra a Sul do Golfe de Divonne, o qual se percorre ao longo do practice,antes de chegar à grande source como é conhecida a maior das nascentes das que existem em  Divonne-les-Bains, donde o nome ('Bains'). Atravessando aí a estrada que liga  Divonne-les-Bains a Gex ataca-se o chamado caminho das damas ('Chemin des Dames').

O monte Mussy é um dos passeios na natureza de cerca de uma hora oferecidos pelo Office de Tourisme de Divonne.

Notas e referências

 

Montanhas_da_França